Robert Ingersoll kan syfta på bland andra:

* Robert G. Ingersoll (1833–1899), amerikansk jurist och författare
 Robert S. Ingersoll (1914–2010), amerikansk diplomat